

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa
 Wypaleniska – część miasta Dąbrowa Górnicza
 Wypaleniska – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Solec Kujawski
 Wypaleniska – część wsi Kacperków w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Potworów
 Wypaleniska – część wsi Garnek w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Ceranów

Zobacz też 
 Wypalenisko